241 км, 241-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 241 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067655.
 241 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 056720.
 241 км — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в Троицком округе Москвы. Относится к Московско-Смоленскому региону Московской железной дороги. Код 181437.
 241 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 608332.
 241 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 766517.
 241 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801415.
 241 км, Станция ОП 241 км — станция, Казахстанская железная дорога. Код 693068.